Salviatino – zona di Firenze
Villa il Salviatino
Giuseppe Porta detto il Salviati o il Salviatino – pittore italiano